Вена 1898 — двухкруговой шахматный турнир с 19 участниками проходил с мая по июль. Посвящён 25-летию 1-го венского турнира. Участвовали почти все сильнейшие шахматисты мира (кроме Эм. Ласкера и Р. Харузека).

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

1898 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)